Шахар — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Шахар, Давид (1926—1997) — израильский писатель.
 Шахар, Шуламит (род. 1928) — израильский историк, жена Давида Шахара.

Периодические издания 
 «Шахар» — городская общественная еженедельная газета, издаваемая в Павлодаре.
 «Ха-Шахар» — журнал на иврите, выходивший в Вене с осени 1868 г. до 1886 г.

Другое 
 Шахар — средневековое территориальное объединение (общество, территориальная единица) ингушей.
 Шахар — угаритский бог.

См. также 
 Микоян-Шахар — в 1927—1943 гг. название города Карачаевска
 Эркен-Шахар — посёлок в России, административный центр Ногайского района Карачаево-Черкесии